NVO je lahko:
nevladna organizacija
National Virtual Observatory - Nacionalni virtualni observatorij v ZDA (gl. http://www.us-vo.org/index.cfm )